Per tutte le volte che... – album di Valerio Scanu
Per tutte le volte che... – EP di Valerio Scanu
Per tutte le volte che... – singolo di Valerio Scanu